Les Élections régionales de 1969 en Basse-Autriche (Landtagswahl in Niederösterreich 1969) se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

1969
Basse-Autriche
Politique en octobre 1969